Cingula cingillis är en snäckart som först beskrevs av Montagu 1803.  Cingula cingillis ingår i släktet Cingula och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
cingillis